Максим Николаевич Ткаченко (; род. 24 января 1983 года, Луганск) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.

Советник Секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Биография 
Образование высшее.

Продюсер, основатель, генеральный директор компании «Квартал-Концерт». Ткаченко является руководителем Летнего театра «Морвокзал». Работал концертным директором певицы Тины Кароль.
Продюсер украинской группы «», продюсер шоу «Dinner Show Hotel Freedom». До 2014 года проживал в Луганске, был руководителем компании «Мастер шоу».

Политическая деятельность 
Во время президентских выборов 2019 года возглавлял команду Владимира Зеленского в подконтрольной Украине части Луганской области.

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 25 в списке. На время выборов: руководитель ООО «Квартал-Концерт», член партии «Слуга народа». Проживает в Киеве.

Заместитель председателя депутатской фракции партии «Слуга народа».
Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Заместитель руководителя группы по межпарламентским связям с Республикой Казахстан, заместитель руководителя группы по межпарламентским связям с Государством Кувейт.

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Студия «Квартал-95»
Персоналии:Киев
Директора Студии «Квартал-95»
Персоналии:Луганск
Тина Кароль